Pierre Jacquet ist der Name folgender Personen:

*Pierre Armand Jacquet (1906–1967), französischer Chemieingenieur und Metallurge
Pierre Jacquet (Ökonom) (* 1955), französischer Ökonom